Os Canamantis são um grupo indígena que habita o Sul do estado brasileiro do Amazonas,, mais precisamente a Área Indígena Jarawara/Jamamadi/Kanamanti.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)